Драгинич () — украинская фамилия. Известные носители:

 Драгинич, Григорий Иванович — гетман Украины в 1689—1692 годах.
 Драгинич, Яней — наказной атаман, XVII век.

См. также 
 Дрогичин